Андре́й Чемода́нов:
 Чемоданов, Андрей Владимирович (род. 1969) — русский поэт.
 Чемоданов, Андрей Петрович (1881—1970) — российский и советский бильярдный мастер, тренер И. В. Сталина по бильярду.